Axel Carlsson kan syfta på:
 Axel Carlsson Sparre (1620–1679), svensk friherre
 Axel Carlsson i Carlsro (1833–1905), svensk godsägare och riksdagsman
 Axel Carlsson (arkitekt) (1902–1985), svensk arkitekt
 Axel Carlson (1859–1942), svensk advokat
 Axel Gabriel Carlson (1804–1888), svensk läkare och kommunpolitiker

Se även 
 Axel Karlsson